Båtsman kan syfta på:

 Båtsman (indelningsverket) – indelta militärer som tjänstgjorde inom flottan
 Båtsman (däcksförman) – förman på däcksavdelningen på större handelsfartyg
 Båtsman (Finlands flotta) – underofficersgrad i den finländska marinen
 Båtsman (tyska marinen) – underofficersgrad i den tyska marinen
 Båtsman – Tjorvens hund i Vi på Saltkråkan

Se även
 Båtsmanstorp
 Båtman – yrkesroll för hamnservice och lotsbåtar
 Sjöman